Artur Till (1874-1936) – polski adwokat, oficer Wojska Polskiego
 Ernest Till (1846-1926) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 Lucas Till (ur. 1990) – amerykański aktor
 Steve Von Till (?) – amerykański muzyk

 Till – amerykański dramat biograficzny z 2022 roku